Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 16. и 18. августа на стадиону Лужники.

Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. бранила ја Марија Абакумова из Русија.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичара из 19 земаља.

Победнице

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства (10. августа 2013), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у бацању копља са њиховим најбољим резултатом у сезони 2013, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 62,00 метра (КВ), коју је испунило 11 такмичарки, а још једна се пласирала према постигнутом резултату (кв),.

Финале

Извори

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање копља

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.
 Report: Women's Javelin final – Moscow 2013 сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном